Читинский округ — смотри Читинский уезд
Читинский округ — округ Дальне-Восточного края в 1926—1930 годах